Шимон Пётр Колецкий (, род. 12 октября 1981 года, Олава, Польша) — польский тяжелоатлет, выступавший в весовой категории до 94 кг, а также боец смешанных единоборств. Олимпийский чемпион 2008 года. Многократный призёр чемпионатов мира. Пятикратный чемпион Европы (1999, 2000, 2006, 2007, 2008). Бывший обладатель мирового рекорда в толчке — 232,5 кг (2000).

Карьера 
Дебютировал на международной арене в 1996 году на чемпионате Европы среди юношей в Болгарии, где занял второе место. Четырёхкратный чемпион Польши (1999, 2000, 2006, 2007). С 2002 по 2003 год не выступал из-за серьёзной травмы спины. После возвращения прошёл отбор в сборную Польши на Олимпиаду 2004 года, однако был уличён в применении анаболического стероида — нандролона. Вернулся в спорт в конце 2005 года. Окончил карьеру тяжелоатлета после Олимпиады 2008 года.

В 2000 году получил Золотой «Крест Заслуги». В 2008 году награждён рыцарским крестом «Ордена Возрождения Польши» .

В декабре 2016 года начал карьеру в MMA. 4 марта 2017 года провёл первый бой с Дариушем Казимирчуком, который Шимон завершил победой техническим нокаутом в первом раунде.

Основные результаты

Тяжёлая атлетика

MMA 

|-
|Победа
|align=center|8-1
| Дамиан Яниковский 
|Технический нокаут (удары)
|KSW 52: Race
|
|align=center|2
|align=center|3:03
|Гливице, Польша
|Лимит веса до 91,5 кг
|-
|Победа
|align=center|7-1
| Мариуш Пудзяновский
|Технический нокаут (травма)
|KSW 47: The X-Warriors
|
|align=center|1
|align=center|4:24
|Лодзь, Польша
|
|-
|Поражение
|align=center|6-1
| Михал Бобровский
|Решение
|Babilon MMA 5
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Мендзыздрое, Польша
|
|-
|Победа
|align=center|6-0
| Иво Кук
|Технический нокаут (удары в партере)
|Babilon MMA 4
|
|align=center|1
|align=center|0:45
|Элк, Польша
|
|-
|Победа
|align=center|5-0
| Лукаш Боровский
|Технический нокаут (удары в партере)
|Babilon MMA 3
|
|align=center|1
|align=center|2:55
|Радом, Польша
|
|-
|Победа
|align=center|4-0
| Михал Орковский
|Технический нокаут (удары в партере)
|Babilon MMA 2
|
|align=center|1
|align=center|3:39
|Легьоново, Польша
|
|-
|Победа
|align=center|3-0
| Лукаш Лысоневский
|Технический нокаут (удары в партере)
|Underground Boxing Show IX
|
|align=center|1
|align=center|3:00
|Величка, Польша
|
|-
|Победа
|align=center|2-0
| Войцех Балейко
|Технический нокаут (удары в партере)
|PLMMA 73
|
|align=center|1
|align=center|2:19
|Цеханув, Польша
|
|-
|Победа
|align=center|1-0
| Дариуш Казимирчук
|Технический нокаут (удары)
|PLMMA 72
|
|align=center|1
|align=center|0:33
|Ломянки, Польша
|Дебют в ММА
|}

Примечания

Ссылки 
 Шимон Колецкий на сайте IWF

Тяжелоатлеты Польши
Тяжелоатлеты на летних Олимпийских играх 2000 года
Тяжелоатлеты на летних Олимпийских играх 2008 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2008 года
Олимпийские чемпионы от Польши
Чемпионы Европы по тяжёлой атлетике
Рекордсмены мира в тяжёлой атлетике
Бойцы смешанных единоборств Польши